Георги Велев може да се отнася за:
 Георги Велев Тасев (1866 - след 1943), български революционер, деец на ВМОРО
 Георги Велев (1933 – 2000) – български математик;
 Георги Велев (р. 1939) – български актьор;
 Георги Велев (р. 1952) – български литературен изследовател;
 Георги Велев (р. 1979) – български електроинженер;
 Георги Велев – български лекар.